Elpis (griechisch ἐλπίς elpís ‚Hoffnung‘) steht für:

 Elpis, Personifikation der Hoffnung in der griechischen Mythologie, vermutlich ein Kind der Göttin der Nacht Nyx (lat. Nox) (oder des Zeus) und Mutter der Göttin des Gerüchts Pheme (lat. Fama); ihr entspricht die lateinische Göttin der Hoffnung Spes
 Elpis, erste Frau des Philosophen Boethius, Tochter des römischen Konsuls Rufius Postumius Festus (472)
 (59) Elpis, Asteroid des Hauptgürtels
 Elpis FC, Gründungsverein der İstanbul Futbol Ligi
 ein Gedicht Johann Wolfgang von Goethes, siehe Urworte. Orphisch

Siehe auch Elpistiker